HP Open — профессиональный теннисный турнир в категории международный. Впервые проводился в Осаке на хардовых кортах.

В 2009 году турнир проходит с 12 по 18 октября.

Турнир завершает промежуточную стадию сезона - является предпоследним турниром такой категории WTA в сезоне вообще и последним таковым турниром в Азиатском регионе.

Первой сеянной в одиночном турнире является 5-я ракетка мира —  Каролина Возняцки.

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Факты 
  Саманта Стосур выиграла свой первый одиночный турнир WTA.
  Франческа Скьявоне проиграла 10-й из 11 своих одиночных финалов в рамках WTA.

Парный разряд

См. также 
 HP Open

 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Профиль турнира на сайте WTA

 

Япония
Теннис
Октябрь 2009 года
2009